Andy Farrell, (né en 1975), joueur de rugby anglais.
 Andrew Farrell, (né en 1992), joueur de soccer (football) américain.